Тонкопозвонковые, или лепоспондилы, или лепоспондильные , — группа небольших, но довольно разнообразных вымерших четвероногих. Жили в каменноугольном и пермском периодах. Обычно тонкопозвонковые считаются базальными рептилиоморфами, хотя некоторые авторы полагают, что они могут быть предками всех современных земноводных (либо только безногих). Рассматриваются в ранге от надотряда до подкласса включительно.

Самым крупным из известных представителей этой группы является диплокаулус, достигавший 1 метра в длину. Размер большинства тонкопозвонковых был значительно мельче.

Классификация 
Внутренняя классификация тонкопозвонковых не устоялась. Традиционно к лепоспондилам относят следующие таксоны рангом до семейства включительно (по данным Taxonomicon):
 Семейство Adelogyrinidae [incertae sedis]
 Семейство Acherontiscidae [incertae sedis]
 Отряд 
 Подотряд Tuditanomorpha
 Семейство Tuditanidae
 Семейство Hapsidopareiontidae
 Семейство Pantylidae
 Семейство Gymnarthridae
 Семейство Ostodolepididae
 Семейство Trihecatontidae
 Семейство Goniorhynchidae [ныне — Rhynchonkidae]
 Подотряд Microbrachomorpha
 Семейство Microbrachidae
 Семейство Hyloplesiontidae
 Семейство Brachystelechidae
 Семейство Odonterpetontidae
 Отряд 
 Семейство Lysorophidae
 Клада Holospondyli
 Отряд 
 Семейство Ophiderpetontidae
 Семейство Lethiscidae
 Семейство Phlegethontiidae
 Отряд 
 Семейство Keraterpetontidae [ныне — Diplocaulidae]
 Семейство Scincosauridae
 Семейство Urocordylidae

Как показывают современные филогенетические исследования, микрозавры и их подотряды (Tuditanomorpha и Microbrachomorpha) не являются монофилетическими. Значительная часть микрозавров была выделена в кладу Recumbirostra, которую некоторые авторы относят к базальным завропсидам (рептилиям). «Микрозавры» Asaphestera platyris и ‘Hylerpeton’ intermedium были перенесены в кладу синапсид. Анализ Пардо и соавторов (2017) восстановил аистопод в качестве специализированной ветви стегоцефалов, возникшей ещё до появления кроновых четвероногих. С другой стороны, согласно результатам анализа Руты и соавторов (2003), нектридии являются парафилетической по отношению к аистоподам группой (в пределах лепоспондилов).

Некоторые авторы полагают, что современные земноводные, объединяемые в группу беспанцирных, могли произойти от тонкопозвонковых (или являться их подгруппой). По другой интерпретации, безногие земноводные вложены в кладу лепоспондилов, а хвостатые и бесхвостые — в кладу темноспондилов. Обе точки зрения являются спорными; в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой все беспанцирные вложены в состав темноспондилов.

Кладограмма по анализу Ruta et al., 2003 (зелёным отмечены микрозавры, синим — нектридии):

Примечания

Литература